Barentsburg je mali rudarski grad na otoku Spitsbergenu, Norveška. U gradu živi oko 470 stanovnika (prema popisu iz 2015.). To je drugi najveći grad na Svalbardu. Skoro svi su stanovnici Rusi i Ukrajinci. Nakon napuštavanja Pyramidena, Barentsburg je jedini ruski grad na Svalbardu.

Gradovi u Norveškoj
Svalbard